El nombre Gargano puede referirse a:

Geografía
 Gargano, subregión italiana en la provincia de Foggia.
 Parque Nacional del Gargano, parque italiano que recibe el nombre del monte homónimo. 
 Vico del Gárgano, municipio italiano en la provincia de Foggia.

Historia
 Batalla del Monte Gargano, contienda bélica del año 72 a. C. entre la legión del cónsul Lucio Gelio Publícola y el esclavo rebelde Criso.

Botánica
 Ophrys garganica, especie de orquídea.

Personas
 Charles Gargano, empresario estadounidense. 
 Germán Gárgano, pintor argentino. 
 Maurizio Gargano, historiador de la arquitectura italiano. 
 Nicholas Gargano, boxeador británico. 
 Reinaldo Gargano, político socialista uruguayo. 
 Walter Gargano, futbolista uruguayo.